Каскейд Классик () — шоссейная многодневная велогонка, с 1979 года проводящаяся в американском штате Орегон. В 2017 году гонка впервые прошла в рамках UCI America Tour (под категорией 2.2). До этого Каскейд Классик организовывалась как одна из гонок американского велошоссейного календаря.

В 2018 году гонка была отменена.

Призёры 

 В 2007 году победу одержал американец Фил Зайчек, но в 10 июня 2011 года он был дисквалифицирован USADA за применение допинга с 24 апреля 2007, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта
 Каскейд Классик на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в США
Международные спортивные соревнования в Орегоне
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1979 года